Дружная-2 — советская сезонная антарктическая станция, расположенная на шельфовом леднике Ронне в 400 километрах к востоку от моря Уэдделла.

Станция была основана в 1982 году для проведения работ по радиолокационному зондированию ледника с целью создания карты коренного рельефа. Дружная-2 действовала до 25 февраля 1986 года.

Примечания 

Россия в Антарктике